Тигр — великий ссавець родини котячих;
 Тигр — річка в Туреччині та Іраку;
 Eurocopter Tiger — багатоцільовий вертоліт, розроблений та виробляється франко-німецьким консорціумом Eurocopter (нині Airbus Helicopters)
 «Тигр» — німецький важкий танк часів Другої світової війни
 «Тигр» — спецпідрозділ Внутрішніх військ МВС України
 «Тигр» — спеціальний підрозділ Армії США періоду війни у В'єтнамі, що був сформований з військовослужбовців 101-ї повітряно-десантної дивізії для проведення антипартизанських операцій та розвідки на території, контрольованої противником
 ГАЗ-2330 «Тигр» — російський позашляховик багатоцільового призначення
 ГАЗ-2975 «Тигр» — російський військовий бронеавтомобіль 
 «Тигрова дивізія» — прізвище 373-ї піхотної дивізії Вермахту
 «Літаючі тигри» — неофіційна назва американського добровольчого військово-повітряного підрозділу American Volunteer Group (AVG), що у 1941 — 42 роках воював на стороні Китаю проти Японії
 Економічні тигри — умовне позначення країн, що демонструють дуже високі темпи економічного зростання
 Тигрове око - декоративний камінь.
 Тигровий хліб - сорт хліба.